Rath kan syfta på:

Geografi

Antarktis 

 Mount Rath,

Indien 

 Rāth, ort, Uttar Pradesh, Hamīrpur, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Indienförgreningar